Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Juan Pablo Brzezicki e Juan Pablo Guzmán che hanno battuto in finale Robin Haase e Rogier Wassen 6-2, 6-0.

Teste di serie

  Robert Lindstedt /  Kristof Vliegen (primo turno)
  Tomas Behrend /  Christopher Kas (primo turno)

 Albert Montañés /  Rubén Ramírez Hidalgo  (quarti di finale)
 Pablo Cuevas /  Sergio Roitman (primo turno)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 2007
ATP Tour 2007